Roosenboom ou Rosenboom est le nom de famille de plusieurs personnes :
 Albert Roosenboom (1845-1875), peintre belge ;
 Albert Roosenboom (1871-1943), architecte belge de la période Art nouveau ;
 Thomas Rosenboom, écrivain néerlandais né en 1956